2 miejscowości w Polsce: 
 Zakrzewska Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec 
 Zakrzewska Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew